In 1995/96 werd het 58ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1995/96 uitkwamen in de Division 1.

AJ Auxerre

Bijgaand een overzicht van de spelers van AJ Auxerre, die in het seizoen 1995/96 onder leiding van de legendarische trainer-coach Guy Roux voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Franse landstitel wonnen.

Zie ook
Coupe de France 1995/96
Coupe de la Ligue 1995/96

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1995/96